La saison 2003-2004 de la Ligue américaine de hockey est la  de la ligue. Le trophée Willie-Marshall est créé pour récompenser le meilleur buteur de la saison. Vingt-huit équipes jouent  chacune dans la saison régulière à l'issue de laquelle, les séries éliminatoires sont disputées pour remporter la coupe Calder. Les Admirals de Milwaukee sont couronnés champions en battant les Penguins de Wilkes-Barre/Scranton en finale.

Format de la saison et de la LAH 
La forme de la LAH connaît un changement avec un passage de six à quatre divisions réparties en deux associations. L'association de l'Est est alors composée des divisions Est et Atlantique tandis que l'association de l'Ouest regroupe la division Nord et celle de l'Ouest.

Vingt-huit équipes disputent  chacune dans la saison régulière à l'issue de laquelle, les trois premières équipes de chaque division sont automatiquement qualifiées pour les séries éliminatoires. Les équipes finissant aux quatrième et cinquième places jouent un tour de barrage au meilleur des deux matchs pour rejoindre les douze autres équipes.

Changements de franchise 
Les Flames de Saint-Jean champions en 2001 décident de mettre leur activité en sommeil.
Les Citadelles de Québec et les Bulldogs de Hamilton, qui avaient fusionné la saison précédente, et qui étaient contrôlés par les Canadiens de Montréal et les Oilers d'Edmonton, redeviennent deux franchises différentes. Les Bulldogs restent sous contrôle des Canadiens tandis que les Citadelles sont déménagés à Toronto et deviennent les Roadrunners de Toronto.

Saison régulière

Classement 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

Association de l'Est

Association de l'Ouest

Meilleurs pointeurs

Match des étoiles 
Le  Match des étoiles de la LAH a lieu le  dans la patinoire du Van Andel Arena à Grand Rapids dans l'État du Michigan. L'équipe du Canada bat l'équipe associée des américains et du reste du monde sur le score de  à 5. Le concours d'habileté est remporté la veille par les américains et le reste du monde 18 à 9.

Séries éliminatoires de la Coupe Calder 
Les séries éliminatoires se déroulent du  au .

Tour préliminaire

Association de l'Est 
Les Pirates de Portland battent les Bruins de Providence 2-0.

Les Admirals de Norfolk battent les Senators de Binghamton 2-0.

Association de l'Ouest 
Les Barons de Cleveland battent les Roadrunners de Toronto 2-1.

Les Mighty Ducks de Cincinnati battent les Aeros de Houston 2-0.

Tableau final

Trophées

Trophées collectifs

Trophées individuels

Références 

LAH
LAH
Saison de la LAH